Vladimir Vukoje ist der Name folgender Personen:

* Vladimir Vukoje (Handballspieler) (* 1952), kroatischer Handballspieler und -trainer
 Vladimir Vukoje (Schachspieler) (* 1971), kroatischer Schachspieler